Blackrock kan syfta på följande:

 Blackrock – en amerikansk fondförvaltare

Geografi

Irland 

 Blackrock (ort i Irland, Leinster, Lú), 
 Blackrock, Dublin, ort, 

Robotskapade Irlandförgreningar